Salvatore Giunta – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Salvatore Giunta – militare statunitense